Квантен — фамилия. Носители:

 Квантен, Эмиль (1828—1903) — финский поэт.
 Квантен, Аврора фон (1816—1906) — шведская писательница и переводчица.